Футбольная Конференция Англии 1990/91 — 12-й сезон Футбольной Конференции Англии.

В Футбольной Конференции играли как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Футбольная Конференция являлся пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже четырёх дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции выходит в Четвёртый дивизион Футбольной лиги.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Колчестер Юнайтед (из Четвёртого дивизиона Футбольной лиги)
 Гейтсхед (из Северной Премьер-лиги)
 Бат Сити (из Южной Футбольной лиги)
 Слау Таун (из Истмийской лиги)

Выбывшие команды
 Дарлингтон (в Четвёртый дивизион Футбольной лиги)
 Чорли (в Северную Премьер-лигу)
 Фарнборо Таун (в Южную Футбольную лигу)
 Энфилд (исключён)

Турнирная таблица 

1 В официальном итоговом протоколе существует ошибка, у «Маклсфилд Таун» указана разница мячей +9.

Ссылки 
 Официальный сайт

1990
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 1990 году
Спорт в Великобритании в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991